Source, que significa fuente en francés y en inglés, puede referirse a:

Topónimos 
 Les Sources, municipio regional de condado canadiense de Estrie.
 Les Sources, localidad canadiense del cantón de Champlain.
 Source Beauvoir, nombre alternativo de Beauvoir, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Chansolme.
 Source-Seine, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.

Informática 
 Source, motor de videojuego.
 SourceForge, sitio web.
 Source Mage, distribución de software.
 SourceSafe, control de versiones de Microsoft Visual Studio.
 Source SDK, kit de desarrollo de software.

 Cultura 
 Source Code, película.
 Sources Chrétiennes'', colección de textos.